Die Golootlo Pakistan Open Squash Championships 2018 fanden vom 28. November bis 2. Dezember 2018 in Karatschi, Pakistan, statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2018/19 und gehörte zur Kategorie PSA World Tour Bronze. Parallel fand ein Squashturnier der Damen statt, das Teil der PSA World Tour der Damen 2018/19 war und zur Kategorie PSA Challenger Tour 20 gehörte.

Vorjahressieger Marwan Elshorbagy nahm nicht erneut teil. Im Finale der beiden topgesetzten Spieler setzte sich Karim Abdel Gawad gegen Diego Elías mit 11:4, 11:2 und 11:8 durch.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 24 Spielern. Die acht besten Spieler wurden gesetzt und erhielten ein Freilos in der ersten Runde. Per Wildcard erhielten Noman Khan und Ahsan Ayaz einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Die Beträge sind nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 53.000 US-Dollar.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour 2018/19
Squashturnier in Karatschi